Rootsi (Hiiumaa), een plaats in Estland, gemeente Hiiumaa
 Rootsi (Kohila), een plaats in Estland, gemeente Kohila
 Rootsi (Lääneranna), een plaats in Estland, gemeente Lääneranna